Mieczysław Markowski (1878–1940) – działacz społeczny, farmaceuta, burmistrz Piaseczna
 Mieczysław Markowski – dziennikarz
 Mieczysław Markowski (zm. 2011) – filozof
 Mieczysław Bolesław Markowski (ur. 1936) – historyk